

Astronomia
44 Nysa – asteroide. della fascia principale

Geografia
Nysa – città della Polonia sudoccidentale
Nysa Kłodzka – fiume della Polonia, tributario dell'Oder
Nysa Łużycka – fiume che nasce nella Repubblica Ceca e segna il confine tra Germania e Polonia

Storia
Nysa – antica città greca e romana dell'attuale Turchia
Nysa-Scythopolis – antica città ellenistica e romana oggi Beit She'an in Israele

Pagine correlate
Nyssa
Nisa
Nissa